peut désigner :
 Un quartier à l'est de la gare de Tokyo.
 Un quartier commercial d’Osaka
 Kyōbashi, le nom d'une station du métro de Tokyo